Центральный сквер (Минск)
 Центральный сквер (Ташкент)

Скверы